

Film 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1908 diretto da Otis Turner 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1908 diretto da Sidney Olcott 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1912 diretto da Lucius Henderson 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1913 diretto da Herbert Brenon 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1913 diretto da Frank E. Woods
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1920 diretto da John Stuart Robertson
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1920 diretto da J. Charles Haydon
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1920 con Hank Mann
 Il dottor Jekyll (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 1931 diretto da Rouben Mamoulian
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 1932 diretto da William Vance
 Il dottor Jekyll e Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 1941 diretto da Victor Fleming
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film per la televisione del 1973 diretto da Lionel Bart
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film per la televisione del 1981 diretto da Alastair Reid 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film d'animazione del 1986
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde: A Legacy of Fear – film per la televisione del 1996
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film per la televisione del 1999 diretto da Colin Budds
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 2002 diretto da Maurice Phillips
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film del 2002 diretto da Mark Redfield
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde - Colpevole o innocente? (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – film del 2008 diretto da Paolo Barzman

Letteratura 
 Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1886
 Dr. Jekyll e Mr. Hyde – personaggi del romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson

Musica 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – singolo dei The Who del 1968
 Dr Jekyll & Mr Hyde – singolo dei The Damned del 1981
 Dr. Jeckyll & Mr. Hyde – gruppo musicale hip hop statunitense

Radio 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – radiodramma del 1932
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – radiodramma del 1954

Altro 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – serie televisiva britannica del 1956
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – videogioco del 1988

Pagine correlate 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde
Jekyll & Hyde
Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (disambigua)
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (disambigua)